Влади́мир Алекса́ндрович Попо́в:
 Попов, Владимир Александрович (1857—?) — русский гидрограф.
 Попов, Владимир Александрович (1875—?) — русский архитектор, член Московского археологического общества.
 Попов, Владимир Александрович (1889—1968) — советский актёр театра (МХАТ) и кино, звукооператор, лауреат Сталинской премии.
 Попов, Владимир Александрович (1912—1977) — агроном, Герой Социалистического Труда. 
 Попов, Владимир Александрович (род. 1924) — советский и российский художник-каллиграфист, график.
 Попов, Владимир Александрович (псевдоним: В. Санин; 1934—1995) — советский поэт и переводчик на язык коми. 
 Попов, Владимир Александрович (род. 1951) — советский и российский этнограф, антрополог, африканист; доктор исторических наук, профессор СПбГУ.
 Попов, Владимир Александрович (род. 1978) — российский футболист.